Strepsiceros – rodzaj ssaka z podrodziny bawołów (Bovinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia  
Długość ciała 193–248 cm, długość ogona 32–75 cm, wysokość w kłębie 121–157 cm; długość rogów 59,4–89,5 cm; brak szczegółowych danych dotyczących masy ciała.

Systematyka

Etymologia   
 Strepsiceros (Strepriceros, Strepticeros):  strepsikerōs, στρεψικερωτος strepsikerōtos „krętoroga antylopa”, od στρεψις strepsis „obrót”, od στρεφω strephō „obrócić”; κερας keras, κερατος keratos „róg”.
 Calliope: gr. καλλος kallos „piękno”, od καλος kalos „piękny”; ωψ ōps, ωπος ōpos „wygląd, oblicze”. Gatunek typowy: Antilope strepsiceros ; młodszy homonim Calliope  (Aves).

Podział systematyczny  
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Strepsiceros strepsiceros  – kudu wielkie
 Strepsiceros zambesiensis 
 Strepsiceros chora 
 Strepsiceros cottoni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia  
 
 
Wołowate